Елен Берстин () је америчка глумица, рођена 7. децембра 1932. године у Детроиту (САД).

Филмографија 

|-
| 1973. || Истеривач ђавола || -{The Exorcist}- || Крис Мекнил ||
|-
| 1974. || Алис више не станује овде || -{Alice Doesn't Live Here Anymore}- || Алис Хајат ||
|-
| 1991. || Умрети млад || -{Dying Young}- || госпођа О’Нил ||
|-
| 2000. || Дворишта || -{The Yards}- || Вал Хендлер ||
|-
| 2000. || Реквијем за снове || -{Requiem for a Dream}- || Сара Голдфарб ||
|-
| 2002. || Црвени змај || -{Red Dragon}- || бака Долархајд (глас) || непотписана
|-
| 2002. || Божанствене тајне Ја-Ја сестринства || -{Divine Secrets of the Ya-Ya Sisterhood}- || Вивијен „Виви” Вокер ||
|-
| 2008. || Буш || -{W.}- || Барбара Буш ||
|-
| 2014. || Међузвездани || -{Interstellar}- || стара Марф ||
|-
| 2015. || Безвременска Аделајн || -{The Age of Adaline}- || Флеминг Прескот ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 
 

Рођени 1932.
Људи из Детроита
Америчке глумице
Добитнице награде Оскар за најбољу глумицу у главној улози
Добитници награде Златни глобус
Добитници награде Еми
Добитници награде БАФТА
Добитници награде Сателит
Добитници награде Тони
Биографије живих особа